Бори́с Алекса́ндрович Алекса́ндров (, Бологое, Новгородская губерния, Российская империя — 17 июня 1994, Москва, Россия) — советский и российский композитор, хоровой дирижёр, хормейстер, педагог. Герой Социалистического Труда (1975), народный артист СССР (1958), лауреат Ленинской (1978) и Сталинской премии I степени (1950). Кавалер трёх орденов Ленина (1949, 1967, 1975). Генерал-майор (1972).

Биография 
Борис Александров родился а (по другим источникам — 2 августа) в городе Бологое (ныне в Тверской области, Россия). 

Начальное музыкальное образование получил в Тверской музыкальной школе. С 1912 года пел в хоре отца, в 1918—1921 — в детском хоре Большого театра, позже — в хоре Храма Христа Спасителя. С 1923 по 1929 год руководил различными музыкальными клубами, преподавал теоретические предметы в музыкальном техникуме в Москве.

Окончил Пречистенские рабочие курсы по классу изобразительного искусства, Музыкальный техникум имени А. Н. Скрябина (ныне Академическое музыкальное училище при Московской консерватории), в 1929 году — Московскую консерваторию им. П. И. Чайковского по классу композиции Р. М. Глиэра.

С 1930 по 1937 год — дирижёр и заведующий музыкальной частью Центрального театра Красной армии.

С 1933 по 1941 год — преподаватель Московской консерватории по классу чтения партитур и инструментовки (с 1939 — доцент).

В 1929—1930 годах — дирижёр, с 1937 (с перерывами) — дирижёр и заместитель художественного руководителя, с 1946, после смерти отца — начальник, художественный руководитель и дирижёр Ансамбля песни и пляски Советской армии имени А. В. Александрова. Вместе с ансамблем выезжал на различные участки фронта. В репертуар ансамбля песни и пляски вошло около ста песен, среди которых «Красная Армия — Советская Армия», «Да здравствует наша держава», «Песня о России», «Шли солдаты», «Песня Победы» и многие другие.

В 1942—1946 годах — организатор и художественный руководитель Ансамбля советской песни Всесоюзного радио.

Как руководитель Ансамбля песни и пляски Советской армии объездил с гастролями практически весь Советский Союз, около 70 раз выезжал за рубеж.

В ансамбле работал до 1987 года.

Автор книги воспоминаний «Песня зовёт» (Москва, издательство «Молодая гвардия», 1982), ряда статей о музыке.

Член Союза композиторов СССР.

Член ВКП(б) с 1943 года.

Борис Александрович Александров скончался 17 июня (по другим источникам — 16 июня) 1994 года на 89-м году жизни в Москве. Похоронен рядом с отцом на Новодевичьем кладбище (участок № 3).

Семья 
 Отец — Александров, Александр Васильевич (1883—1946), композитор, дирижёр, педагог, народный артист СССР (1937), лауреат двух Сталинских премий (1942, 1946), начальник, художественный руководитель и главный дирижёр Краснознамённого ансамбля (1928—1946).
 Мать — Ксения Морозова, хористка соборного хора в Бологом.
 Брат — Александров Владимир Александрович (1910—1978), композитор, дирижёр, заслуженный артист РСФСР (1949), заслуженный деятель искусств РСФСР (1960), руководитель и дирижёр оркестра Краснознамённого ансамбля (1942—1968).
 Брат — Александров Александр Александрович (1912—1942), композитор, дирижёр, руководитель оркестра Краснознамённого ансамбля (1938—1942).
 Сын — Олег Борисович, также работал в Ансамбле.
 Племянники — Юрий Александрович, также работал в Ансамбле, Евгений Владимирович, директор и хранитель музея Краснознамённого ансамбля и семьи Александровых.

Звания и награды 

Почётные звания:
 Герой Социалистического Труда (1975)
 Заслуженный артист РСФСР (1944)
 Народный артист РСФСР (1948)
 Народный артист СССР (1958)

Государственные премии:
 Сталинская премия I степени (1950) — за концертно-исполнительскую деятельность ДКАППСА имени А. В. Александрова
 Ленинская премия (1978) — за концертную программу (1975—1976)
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1985) — за ораторию-поэму «Дело Ленина бессмертно», кантату «Тебе присягаем, Отчизна», песни «Ленин», «Шёл солдат», «Я о мире пою», «Отчизна», «Песня мужества» и концертные программы (1982—1984)

Ордена и медали:
 Три ордена Ленина (1949, 1967, 1975)
 орден Октябрьской Революции (1985)
 орден Отечественной войны II степени (1985)
 орден Трудового Красного Знамени (1964)
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени (1982)
 Медаль «За боевые заслуги» (1953)
 Медаль «За трудовое отличие» (1939)
 Медаль «За оборону Москвы» 
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР» 
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За безупречную службу» I степени
 орден «9 сентября 1944 года» I степени (НРБ)
 орден Красного Знамени (Монголия)

Другие награды:
 ордена и медали иностранных государств
 Золотая медаль имени А. В. Александрова (1971) — за оратории «Солдат Октября защищает мир» и «Дело Ленина бессмертно»

Сочинения 
 
Балеты
 «Левша» (по Н. С. Лескову, 1955, Свердловский театр оперы и балета)
 «Дружба юных» (1954)

Оперетты
 «Свадьба в Малиновке» (1937, Московский Театр оперетты; в 1967 экранизирована)
 «Сотый тигр» (1939, Ленинградский театр музыкальной комедии)
 «Год спустя» (1940, Москва)
 «Рядом с тобой»(«Правая рука») (1940, Москва)
 «Девушка из Барселоны» (1942, Московский театр оперетты)
 «Моя Гюзель» (1946, Московский театр оперетты)
 «101-я жена» (1954)
 «Кому улыбаются звёзды» (1972, Одесский театр музыкальной комедии)

Оратории
 «Солдат Октября защищает мир» (1967)
 «Дело Ленина бессмертно» (оратория-поэма) (1970)

Для голоса и оркестра
 сюита-триптих «На страже мира» (сл. А. Годова, 1971)

Для оркестра
 2 симфонии (1928, 1930)
 Китайская сюита (1953)
 увертюра к открытию ВСХВ (1955)

Для фортепиано с оркестром
 Фантазия (1957)
 Индийская сюита (1958)

Для солистов, хора и оркестра
 3 кантаты, в том числе «Тебе присягаем, Отчизна»

Концерты для инструментов с оркестром
 для фортепиано (1929), трубы (1933), кларнета (1936)

Камерные инструментальные ансамбли
 2 струнных квартета (в том числе 1931), квартет для деревянных духовых инструментов (1932)

Другое
 песни, в том числе «Да здравствует наша держава» (сл. А. Шилова, 1942), «Песня победы»(сл. А. Годова и А. Шилова, 1945), «Молодость мира» (сл. Г. Рублёва, 1953), «Песня объединенных армий» (сл. Л. Ошанина, 1958), «Партию славит народ» (сл. С. Острового, 1962), «Шёл солдат», «Песня о Ленине» (сл. С. Острового, 1960), «Шли солдаты» (сл. А. Досталя, 1965), «Есть такая партия!» (сл. С. Бенке, 1971), «Я о мире пою», «Отчизна», «Песня мужества», «Красная Армия — Советская Армия», «Песня о России» (сл. Ю. Каменецкого, 1957), «Баллада о Ленине» (1967), «Песня о Десятой армии», «Буденовская-кавалерийская», «В путь- дорогу» («Ничего нет на свете прекрасней дороги»), «Едем, едем в армию», «Любимые, вспомните нас».
 обработки народных песен (более 100), пляски для ансамбля.
 музыка к драматическим спектаклям и др. произведения

Композиторская фильмография 
  — Сержанты
  — Свадьба в Малиновке

Память 
 В Москве на доме, в котором жил Б. Александров, установлена мемориальная доска.

См. также 
 Герои Социалистического Труда Тверской области

Примечания

Источники 
 Биография Б. А. Александрова
 Александров на сайте Министерства Обороны (архивная копия)

Члены КПСС
Военные дирижёры и капельмейстеры СССР
Персоналии:Большой театр
Персоналии:Центральный театр Российской армии
Генерал-майоры (СССР)
Выпускники Академического музыкального училища при Московской консерватории
Выпускники Московской консерватории
Персоналии:Московская консерватория
Преподаватели Московской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Балетные композиторы СССР
Композиторы-песенники
Члены Союза композиторов СССР
Руководители Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова
Похороненные на Новодевичьем кладбище